Slovo Hořička  může znamenat:
 název vrchu v různých pohořích
 Hořička (Východolabská tabule): (312 m n. m.) je vrch ležící asi 1,5 km východoseverovýchodně od obce Račice nad Trotinou, v okrese Hradec Králové Královéhradeckého kraje. 
 Hořička (Smrček): (385 m n. m.) je vrchol jižně od obce Smrček, okres Chrudim, Pardubický kraj. 

 název rybníku
 Hořička (rybník): je největší rybník ze soustavy Havlovických rybníků. Leží u obce Miřetice, okres Chrudim, Pardubický kraj. Název rybníku byl odvozen od kopce Hořička (Smrček), který leží nad rybníkem.

 možná hledáte
 Vodní nádrž Hořička: zvažovaná přehradní nádrž v Pardubickém kraji.

Rozcestníky - místopisné jméno